Леневское  — топоним:

 Ленёвское — село в Свердлоовской области;
 Леневское — озеро в Омской области;

См. также 
 Ленёвское водохранилище — водохранилище в Свердловской области;
 Леневское Болото — урочище в Свердловской области;
 Леневка — название ряда географических объектов.